Ambika peut désigner :
 ambika, appelée aussi Oecobius, une araignée ;
 Ambika, une déité du jaïnisme ;
 Ambika, une princesse fille du roi de Kāśī dans le Mahabharata, une épopée indienne antique.